

Patronyme 
 Asha Gigi (1973-), athlète éthiopienne ;
 Robert Gigi (1926-2007), dessinateur français de bande dessinée ;
 Gigi (1974-), chanteuse éthiopienne.

Roman 
 Gigi, nouvelle française de Colette, parue en 1944.

Théâtre 
 Gigi,  pièce de théâtre de Colette et Anita Loos, adaptée de la nouvelle homonyme de Colette et créée en 1951.
 Gigi, comédie musicale de 1973.

Cinéma 
 Gigi, film brésilien de José Medina, sorti en 1925 ;
 Gigi, film français de Jacqueline Audry, sorti en 1949 ;
 Gigi, film américain de Vincente Minnelli, sorti en 1958 ;
 Gigi, court métrage américain de Mark A.Z. Dippé, sorti en 2005.

Télévision 
Gigi, téléfilm français de Jeannette Hubert, téléfilm français d'après le roman de Colette, diffusé en 1987 avec Anne Jacquemin, Suzanne Flon et Danielle Darrieux
 Mademoiselle Gigi, téléfilm français de Caroline Huppert d'après le roman de Colette, diffusé en 2006 ;
 Gigi (Mahô no purinsesu Minkî Momo), dessin animé japonais de Kunihiko Yuyama, diffusé de 1982 à 1983 ;
 Gigi Silveri est la petite amie de Marvin « Micro » McFadden dans Les Frères Scott.

Musique 
 Gigi in Jazz, album de jazz West Coast de 1958 de Shorty Rogers
 Gigi l'amoroso, chanson de Dalida en 1974.
 Gigi in Paradisco, album et chanson de Dalida en 1980.

Voir aussi
JJ

Homonymie de titre